Carum vulgare är en flockblommig växtart som beskrevs av George Claridge Druce. Carum vulgare ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
vulgare